Museu de Arte do Rio - um museu situado na cidade brasileira do Rio de Janeiro
 Marinha do Brasil - a força armada naval do Brasil
 Dorsal Mesoatlântica - uma cordilheira submarina

Ver também
MÄR - uma série de mangá

Desambiguação